Баннова — женская форма русской фамилии . Известные носители:
 Баннова, Анастасия Александровна (род. 1986) — казахская спортсменка.
 Баннова, Евдокия Ивановна (1924—2005) — телятница, Герой Социалистического Труда.
 Баннова, Наталья Геннадьевна (род. 1957) — народная артистка Российской Федерации, популярная певица-исполнительница русских народных песен.